Wallhausen peut désigner :
Wallhausen, une commune allemande de Bade-Wurtemberg
Wallhausen, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat
Wallhausen, une commune allemande de Saxe-Anhalt